Bartha oder Bártha ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bartha (1877–1960), ungarischer Verteidigungsminister
 Bianka Bartha-Kéri (* 1994), ungarische Mittelstreckenläuferin
 Carol Bartha (1923–1976), rumänischer Fußballspieler
 Clarry Bartha (* 1956), schwedische Sopranistin
 Dénes Bartha (1908–1993), ungarischer Musikwissenschaftler
 Ferenc Bartha (1943–2012), ungarischer Ökonom
 Gyula Bartha (* 1945), rumänischer Volleyballspieler
 Iosif Bartha (1902–1957), rumänischer Fußballspieler
 John Bartha (* um 1920), ungarischer Schauspieler
 Justin Bartha (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler

 Levente Bartha (* 1977), rumänischer Bobsportler und Leichtathlet
 Magdolna Bartha (* 1929), ungarische Skilangläuferin
 Panna Bartha (* 2004), ungarische Tennisspielerin
 Peter Bartha (1937–2015), deutscher Mineraloge und Feuerfeststein-Experte
 Rezső Bartha (1912–?), ungarischer Fechter und Moderner Fünfkämpfer
 Robert Bartha (* 1969), deutscher Musiker, Produzent und Komponist
 Tibor Bartha (1912–1995), ungarischer reformierter Bischof

Siehe auch:
 Barta